

Patronyme 
Dahlgren est un patronyme porté notamment par :

 Eva Dahlgren (1960-), chanteuse, autrice et militante LGBT suédoise ;
 Jeff Dahlgren (né en 1965), guitariste et producteur musical américain ;
 Jennifer Dahlgren (née en 1984), athlète argentine, spécialiste du lancer de marteau ;
 John A. Dahlgren (1809-1870), officier de marine américain ;
 Leif Dahlgren (1906-1998), athlète suédois, spécialiste du décathlon ;
 Rolf Martin Theodor Dahlgren (1932-1987), botaniste danois :
 Classification de Dahlgren, concernant les angiospermes;
  (1888-1967), mathématicien suédois ;
 Tom Dahlgren (né en 1933), acteur américain.

Toponyme 

 Dahlgren, un village du comté de Hamilton dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Dahlgren, district statistique de Virginie (États-Unis).

Domaine militaire 
 Canon Dahlgren, type d'arme.
 Classe Dahlgren, classe de torpilleurs de l'United States Navy.

Homonymie de patronyme